Дивізіон 2: 1939–40 — сезон у Дивізіоні 2, що був на той час другою за рівнем клубною лігою у шведському футболі після Аллсвенскан.

У чемпіонаті взяли участь 40 клубів, розділені на чотири групи. Турнір проходив у два кола.

Переможцями змагань у групах стали клуби «Реймерсгольмс» ІК (Стокгольм), ІФК Норрчепінг, Дегерфорс ІФ і ІС «Гальмія» (Гальмстад).

Право підвищитися в класі та виступати наступного сезону в Аллсвенскан здобули в кваліфікаційному турнірі ІФК Норрчепінг і Дегерфорс ІФ.

Турнірні таблиці

Північна група 1939–40 
Команди зі значної частини Північної Швеції were not allowed to play in the national league system until the 1953–54 season.

|- style="background: #d2e6ff"
|1||style="text-align: left;"| «Реймерсгольмс» ІК (Стокгольм)
|18||13||2||3||58||24||+34||28
|-
|2||style="text-align: left;"|«Юргорден» ІФ (Стокгольм)
|18||10||6||2||39||17||+22||26
|-
|3||style="text-align: left;"|«Єфле» ІФ (Євле)
|18||10||3||5||47||32||+15||23
|-
|4||style="text-align: left;"| «Вертанс» ІК (Стокгольм)
|18||9||3||6||33||25||+8||21
|-
|5||style="text-align: left;"|Лудвіка ФфІ
|18||8||5||5||40||33||+7||21
|-
|6||style="text-align: left;"|Нинесгамнс ІФ
|18||7||3||8||34||43||-9||17
|-
|7||style="text-align: left;"|Сандвікенс АІК
|18||7||0||11||30||40||-10||14
|- style="background:  
|8||style="text-align: left;"|ІФК Вестерос
|18||4||5||9||25||41||-16||13
|- style="background: #deb0b0"
|9||style="text-align: left;"|Юсне АІК
|18||4||3||11||25||39||-14||11
|- style="background: #deb0b0"
|10||style="text-align: left;"|Енчепінг СК
|18||2||2||14||13||50||-37||6
|}

Східна група 1939–40 

|- style="background: #d2e6ff"
|1||style="text-align: left;"|ІФК Норрчепінг
|18||13||3||2||46||15||+31||29
|-
|2||style="text-align: left;"|Сурагаммарс ІФ
|18||10||6||2||42||16||+26||26
|-
|3||style="text-align: left;"|ІФК Ескільстуна
|18||10||3||5||46||26||+20||23
|-
|4||style="text-align: left;"|М'єльбю АІФ
|18||9||4||5||40||32||+8||22
|-
|5||style="text-align: left;"|Галльстагаммарс СК
|18||10||1||7||39||29||+10||21
|- style="background: #deb0b0"
|6||style="text-align: left;"|Шерблака ІФ
|18||6||3||9||32||38||-6||15
|-
|7||style="text-align: left;"|Гускварна ІФ
|18||6||3||9||25||40||-15||15
|-
|8||style="text-align: left;"|Фінспонгс АІК
|18||5||3||10||36||49||-13||13
|- style="background: #deb0b0"
|9||style="text-align: left;"|ІК «Торд» (Єнчепінг)
|18||5||3||10||28||54||-26||13
|- style="background: #deb0b0"
|10||style="text-align: left;"|ІФК Кумла
|18||0||3||15||19||54||-35||3
|}

Західна група 1939–40 

|- style="background: #d2e6ff"
|1||style="text-align: left;"|Дегерфорс ІФ
|18||16||0||2||69||14||+55||32
|-
|2||style="text-align: left;"|Карлскуга ІФ
|18||10||2||6||51||26||+25||22
|-
|3||style="text-align: left;"|ГАІС Гетеборг
|18||9||3||6||48||31||+17||21
|-
|4||style="text-align: left;"|Скара ІФ
|18||10||1||7||41||29||+12||21
|-
|5||style="text-align: left;"|Варбергс БоІС
|18||9||1||8||44||33||+11||19
|-
|6||style="text-align: left;"|Тідагольмс ГІФ
|18||8||3||7||33||37||-4||19
|-
|7||style="text-align: left;"|Деє ІК
|18||6||3||9||32||37||-5||15
|-
|8||style="text-align: left;"|Біллінгфорс ІК
|18||7||1||10||28||39||-11||15
|- style="background: #deb0b0"
|9||style="text-align: left;"|Юнсередс ІФ
|18||4||5||9||34||51||-17||13
|- style="background: #deb0b0"
|10||style="text-align: left;"|ІК «Ернен» (Шарлоттенберг)
|18||1||1||16||15||98||-83||3
|}

Південна група 1939–40 

|- style="background: #d2e6ff"
|1||style="text-align: left;"|ІС «Гальмія» (Гальмстад)
|18||13||3||2||57||21||+36||29
|-
|2||style="text-align: left;"|Мальме БІ
|18||9||5||4||31||22||+9||23
|-
|3||style="text-align: left;"|Гальмстад БК
|18||8||6||4||37||23||+14||22
|-
|4||style="text-align: left;"|ІФК Вернаму
|18||10||2||6||34||22||+12||22
|-
|5||style="text-align: left;"| БК «Ландора» (Ландскруна)
|18||9||4||5||42||32||+10||22
|-
|6||style="text-align: left;"|Улофстремс ІФ
|18||6||6||6||38||45||-7||18
|-
|7||style="text-align: left;"|ІФК Мальме
|18||5||5||8||35||39||-4||15
|-
|8||style="text-align: left;"|Геганес БК
|18||3||7||8||24||36||-12||13
|- style="background: #deb0b0"
|9||style="text-align: left;"|ІФК Треллеборг
|18||2||7||9||23||43||-20||11
|- style="background: #deb0b0"
|10||style="text-align: left;"|Енгельгольмс ІФ
|18||1||3||14||17||55||-38||5
|}

Плей-оф на підвищення в Аллсвенскан 
 «Реймерсгольмс» ІК (Стокгольм) - ІФК Норрчепінг 3-4, 2-3
 Дегерфорс ІФ - ІС «Гальмія» (Гальмстад)  1-0, 3-3

ІФК Норрчепінг та Дегерфорс ІФ підвищилися в Аллсвенскан.

Кваліфікаця

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт 

Чемпіонат Швеції з футболу
Швеція
Швеція
1939 у Швеції
1940 у Швеції